Le groupe B de le Copa América Centenario, qui se dispute aux États-Unis du 3 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à New York.

Les Pérou, première de ce groupe, affronte le deuxième du groupe B, l'Colombie et la Équateur, deuxième, le premier du groupe A, les États-Unis. Le Brésil, troisième, est éliminé de la compétition dès la phase de groupe, ce qui est une énorme surprise.

Description du groupe

Classement 
 

|}

Matchs

Haïti - Pérou

Brésil - Équateur

Brésil - Haïti

Équateur - Pérou

Équateur - Haïti

Brésil - Pérou

Homme du match

Buteurs et passeurs 
Le Brésilien Philippe Coutinho termine meilleur buteur du groupe A.
Le Brésilien Dani Alves termine meilleur passeur du groupe A en compagnie du Péruvien Paolo Guerrero et des Équatoriens Jefferson Montero et Enner Valencia.

3 buts 
  Philippe Coutinho

2 buts 
  Renato Augusto
  Enner Valencia

1 but 
  Paolo Guerrero
  Gabriel
  Lucas Lima
  James Marcelin
  Christian Cueva
  Edison Flores
  Miler Bolaños
  Jaime Ayoví
  Christian Noboa
  Antonio Valencia
  Raúl Ruidíaz

2 passes 
  Dani Alves
  Paolo Guerrero
  Jefferson Montero
  Enner Valencia

1 passe 
  Edison Flores
  Filipe Luís
  Jonas
  Elias
  Gil
  Antonio Valencia
  Christian Noboa
  Andy Polo

Notes et références

Voir aussi 
 Copa América Centenario

Copa América Centenario